Svea rike syftar oftast på:

 Svea rike – ett möjligt äldre kungarike med centrum i Gamla Uppsala
 Svea rike (bokförlag) – svenskt nazistiskt bokförlag verksamt 1932-1950
 Svea Rike (brädspel) – svenskt sällskapsspel utgivet av Target Games
 Svea Rike (datorspel) – svenskt datorspel utvecklat av Paradox Entertainment
 En poetisk omskrivning av Sverige

Se även
Svea rikes vagga – en svensk TV-serie
 Svitjod